Національний дивізіон Молдови 2008—2009 — 18-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдев'яте поспіль здобув Шериф. У чемпіонаті взяли участь 11 команд. Політехніка (Кишинів), знялась зі змагань 1 липня 2008 року (до старту турніру).

Учасники

Турнірна таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2008—2009
Молдова
Молдова